Paul Savage (n. 1939) – calciatore
Paul Savage (n. 1947) – giocatore di curling
Paul Savage (n. 1925) – sceneggiatore televisivo
Paul Savage (n. 1971) – musicista e produttore discografico scozzese